Камышевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Камышевское сельское поселение — входит в Шатровский район

Липецкая область
 Камышевское сельское поселение — входит в Задонский район

Новосибирская область
 Камышевское сельское поселение — входит в Усть-Таркский район

Ростовская область
 Камышевское сельское поселение — входит в Зимовниковский район
 Камышевское сельское поселение — входит в Орловский район

Челябинская область
 Камышевское сельское поселение — входит в Аргаяшский район